.ae, vrhovina internetska domena za UAE
Æ, æ, grafem i ligatura
 Ae,latinski digraf
 Ae (ćirilica)
 æ, fonetski simbol
 AE, kratica za američki engleski
 AE, kratica za australski engleski
 avestanski jezik, ISO 639 kod: AE
 revidirana romanizirana transkripcija jamo ㅐ iz hangulske abecede korejskog jezika